Романовка — рабочий посёлок, административный центр Романовского района Саратовской области России.

Население —  чел. ().

Романовке посвящён цикл из трёх стихотворений в книге «Сестра моя — жизнь» Пастернака.

География 
Железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги на линии Тамбов — Балашов. Ближайшие станции: в сторону Балашова — Таволжанка, в сторону Тамбова — Мучкап.

История 
Слобода Романовка основана в 1680 году вольными выходцами из Киевской губернии на земле, пожалованной графу Воронцову.

В 1827 году в Романовке появился первый из лже Константинов, вызвавший бунт местных крестьян и скрывшийся на Иргиз.

До проведения железных дорог, Романовка имела довольно большое значение в торговле хлебом.

После проведения железных дорог, оставивших Романовку в стороне, положение её изменилось к худшему. С того времени и до постройки Тамбово-Камышинской линии (1894 год) главная торговля в Романовке была подсолнечными семенами, которые отправлялись в Борисоглебск, Пензу и Ртищево гужем.

К началу XX века в Романовке было 4 школы, читальня, больница, 3 церкви, почтово-телеграфное отделение.

В 1928 году Романовка становится центром Романовского района Балашовского округа Нижне-Волжского края (с 1936 года в составе Саратовской области).

Статус посёлка городского типа — с 1944 года.

Население

Известные уроженцы 
 Струкова, Марина Васильевна (род. 9 марта 1975) — русская поэтесса, журналистка.
 Серещенко, Иван Васильевич (23.09.1914 - 24.05.1996) — кавалер ордена Славы трёх степеней.

Примечания

Ссылки 
 
 Станция Романовка на сайте «История Рязанско-Уральской железной дороги»
 Романовка (Саратовская область)

Населённые пункты Романовского района (Саратовская область)
Посёлки городского типа Саратовской области
Районные центры Саратовской области